Tschitscherin bezeichnet die folgenden Personen:

 Alexei Nikolajewitsch Tschitscherin (1894–1960), russischer Dichter und Futurist
 Boris Nikolajewitsch Tschitscherin (1828–1904), russischer Schriftsteller und Publizist, Staatswissenschaftler, Logiker
 Georgi Wassiljewitsch Tschitscherin (1872–1936), russischer Politiker

Siehe auch:
 Tschitscheringrün